Островки́ () — деревня в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Название 
Русское название происходит от небольших островов на Неве у юго-западной стороны деревни. Финское название происходит от антропонима Sarvi

История 
Первое картографическое упоминание деревни — селение Sarvela, происходит на карте Карелии, составленной после взятия Кексгольма, Понтусом де ла Гарди в 1580 году.

Деревня Sarvela упоминается в наиболее старых из сохранившихся церковных регистрационных книгах Колтушского лютеранского прихода, начиная с 1745 года.

Затем, как Островки она обозначена в 1770 году, на карте Санкт-Петербургской губернии  Я. Ф. Шмидта .

Первым владельцем Островков был светлейший князь Г. А. Потёмкин-Таврический, при нём в 1784—1786 годах архитектором И. Е. Старовым был построен дворец и при участии английского садового мастера В. Гульда разбит пейзажный парк.
 
В 1790-е годы мыза Островки с деревнями перешла в руки семейства Чоглоковых.

Деревня Островки упоминается на карте окружности Санкт-Петербурга 1810 года.

ОСТРОВКИ — деревня принадлежит ротмистру Александру Чоглокову, жителей 33 м. п., 56 ж. п.(1838 год)

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, упомянута как деревня «Sarwela», населённая ингерманландцами-савакотами.

В пояснительном тексте к этнографической карте указано количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 39 м п., 49 ж. п., финнов — 10 м п., 13 ж. п., всего 111 человек.

ОСТРОВКИ — деревня г. Чоглокова, по просёлкам, 10 дворов, 47 душ м. п.(1856 год)

Число жителей деревни по X ревизии 1857 года: 62 м. п., 40 ж. п..

В второй половине XIX века Чоглоковы, вынужденные из-за долгов распродать большую часть своих земель, уступили усадьбу своим соседям — помещикам Голохвастовым.

ОСТРОВКИ — деревня владельческая, при р. Неве, 17 дворов, 61 м. п., 40 ж. п.(1862 год)

В 1869 году, согласно материалам по статистике народного хозяйства Шлиссельбургского уезда, 13 десятин земли в деревне Островки «для собственного жилья» купила за 1000 рублей местная крестьянка М. В. Степанова.

В 1873 году 13 десятин земли в деревне Островки купили под лесопильный завод за 20 000 рублей потомственные почётные граждане П. П. Шорохов и Н. Д. Егоров.

Осенью, обычно в октябре, у Островков на Ивановских порогах нерестится невский лосось, в 1870-х годах в Островках начались опыты по его разведению.

В 1875 году здесь жил композитор Н. А. Римский-Корсаков.

Согласно подворной переписи 1882 года в деревне проживали 26 семей, число жителей: 55 м. п., 58 ж. п., все лютеране, разряд крестьян — временнообязанные, а также пришлого населения 19 семей, в них: 30 м. п., 33 ж. п., все лютеране.

В 1882—1883 годах временнообязанные крестьяне деревни Островки выкупили свои земельные наделы у А. П. Чоглоковой и стали собственниками земли.

В 1884 году Голохвастовы начали реставрацию замка, намереваясь устроить в главном зале три квартиры для сдачи внаём дачникам.

В 1885 году 1000 десятин земли в деревне Островки за 38 005 рублей приобрёл купец Иван Михайлович Оленчиков. Новый владелец продолжил по частям восстанавливать дворец. В том же году, согласно карте окрестностей Петербурга, деревня насчитывала 11 крестьянских дворов.

Сборник Центрального статистического комитета за этот год, описывал деревню так:

ОСТРОВКИ — бывшая владельческая деревня Колтушской волости при реке Неве, дворов — 17, жителей — 85; земская почтовая станция, становая квартира. (1885 год).

По данным 1889 года, купец И. М. Оленчиков сдавал в Островках «8 дач с 3 службами за 1250 рублей в год».

ОСТРОВКИ (САРВЕЛА) — деревня, на земле Островского сельского общества, при р. Неве; 36 дворов, 101 м. п., 108 ж. п., всего 209 чел.; смежна с владельческой усадьбой Оленчикова, 1 приемный покой, пароходная пристань, земская почтовая станция, чайное заведение.(1896 год)

В 1894-97 годах, по проекту  и В. А. Липского, в Островках была построена каменная церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи, а в 1902 году к ней пристроили колокольню. В годы войны церковь была превращена в руины. По другим данным, автором был .

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Колтушской волости 2-го стана Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В 1905 году в деревне на лесопильном заводе «наследников Н. Д. Егорова», трудилось 40 рабочих. Также в деревне размещалась Островская конно-почтовая станция на 8 лошадей. Ею обслуживался маршрут в Колтуши (19 вёрст). Содержал станцию М. Васель. Плата была — 3 копейки с версты и лошади.

В 1909 году деревня насчитывала 28 дворов.

В начале XX века Островки были очень популярны среди петербургских дачников. Владелец Островков А. И. Оленчиков устраивал на крытой веранде в своём парке спектакли и танцы.

Дачная местность Островки делилась на 4 части: деревня Островки — «оседлое население чухны-крестьяне», деревня Кузьминка — «крестьяне-русские», имение купца Оленчикова и деревня Оранжерейка. «Благодаря отсутствию трактира, а также шоссейной дороги, летние обитатели Островков избавлены от скандалов пьяниц и назойливости шлиссельбургской нищей братии».

В 1914 году лесопильный завод (рабочих было уже 54) принадлежал К. Н. Егорову.

В 1916 году здесь работал над этюдами художник А. А. Рылов.

В 1923 году писал картины художник И. И. Машков.

В 1926 году было утверждено решение строить Невский рыбоводный завод.

В 1932 году в деревне был организован колхоз «Островки».

По данным 1933 года деревня Островки являлась административным центром Островского сельсовета, куда кроме неё самой входили деревни: Маслово, Малые Пороги, Большие Пороги, Оранжерейка и Кузьминка.

До войны народу в колхозе «Островки» было много, русские и финны, а точнее, ингерманландцы жили дружно, имели коров, поросят и овец, выращивали овощи, получали на трудодни картошку, капусту и прочую сельхозпродукцию, а до 39-го года и яблоки из бывшего помещичьего сада.

В 1936 году начато промышленное выращивание молоди лосося.

В 1937 году в Островках был размещён секретный радиополигон НИИ-9.

ОСТРОВКИ — деревня Островского сельсовета, 645 чел. (1939 год)

В 1940 году деревня насчитывала 106 дворов, население деревни составляло 662 человека.

До 1942 года — место компактного проживания ингерманландских финнов.

В годы войны рыбзавод был уничтожен, но восстановлен к 1947 году, дворец был превращён в руины; сегодня от него остался фундамент и часть стены.
 
В 1954 году возобновлен промышленный выпуск сеголеток в Неву. В том же году Островский сельсовет был присоединён к Овцинскому.

В 1958 году население деревни составляло 65 человек.

По данным 1966 и 1973 годов деревня входила в состав Овцинского сельсовета.

К 1972 году уловы лосося в Неве достигли среднего довоенного уровня.

В 1997 году в деревне проживал 31 человек, в 2002 году — 50 человек (русских — 90 %), в 2007 году — 86.

География 
Деревня расположена в южной части района на автодороге  (Спецподъезд № 22).

Расстояние до административного центра поселения 17 км.

Деревня находится на правом берегу Невы, к западу от Кузьминского железнодорожного моста. К северу находится деревня Кузьминка, к западу — деревня Оранжерейка. В Островках расположена самая высокая береговая точка Невы.

Демография

Экономика 
«Невский рыбоводный завод» в Островках, расположенный на острове Главрыба (Сирвисари), работает и сейчас.

Памятники 
Решением облисполкома № 189 от 16 мая 1988 года, расположенная в деревне Островки братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, признана памятником истории.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Всеволожского района